Мамуджу:

 Мамуджу — округ в Индонезии;
  — район в Индонезии;
 Мамуджу — город, центр одноимённого округа;
 Мамуджу — один из австронезийских языков Индонезии.

См. также 
  — округ в Индонезии.